Ассоколайское сельское поселение — муниципальное образование в составе Теучежского района Республики Адыгея Российской Федерации.

Административный центр — аул Ассоколай.

Население 

 Национальный состав
По переписи населения 2010 года из 1 862 проживающих в сельском поселении, 1 694 человека указали свою национальность:

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Главы сельского поселения
Хаджалдыев Рамазан Закошуович
Гучетль Рашид Асланбиевич

Примечания 

Сельские поселения Адыгеи
Муниципальные образования Теучежского района